Staegemann ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth von Staegemann (1761–1835), deutsche Schriftstellerin, Malerin und Salonnière
 Eugen Staegemann (1845–1899), deutscher Schauspieler und Theaterintendant, Bruder von Max Staegemann
 Friedrich August von Staegemann (1763–1840), preußischer Beamter, Geheimer Oberfinanzrat, Diplomat und Schriftsteller
 Gerd Staegemann (1927–1995), deutscher Zahnmediziner, Volkskammerabgeordneter (NDPD)
 Helene Staegemann (1877–1923), deutsche Sopranistin, Tochter von Max Staegemann
 Ida Staegemann (1848–1905), Schauspielerin, Frau von Eugen Staegemann
 Max Staegemann (1843–1905), deutscher Schauspieler, Kammersänger und Theaterintendant
 Pauline Staegemann (1838–1909), Gründerin des Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenvereines
 Waldemar Staegemann (1879–1958), deutscher Schauspieler, Kammersänger und Gesangslehrer, Sohn von Max Staegemann

Siehe auch
 Stegemann